Кастельно́-де-Леві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 6 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 937 осіб у працездатному віці (15-64 років) 678 були активні, 259 — неактивні (показник активності 72,4 %, у 1999 році було 67,8 %). З 678 активних працювали 624 особи (325 чоловіків та 299 жінок), безробітних було 54 (19 чоловіків та 35 жінок). Серед 259 неактивних 69 осіб було учнями чи студентами, 108 — пенсіонерами, 82 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1443,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Кастельно-де-Леві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн